Аниак (англ. Aniak, юпик. Anyaraq) — многозначный термин.

 Аниак — город в зоне переписи населения Бетел, штат Аляска, США. 
 Аниак — государственный гражданский аэропорт, расположенный на реке Кускоквим в городе Аниак (Аляска), США.
 Аниак — река в юго-западной части штата Аляска, США; левый приток реки Кускокуим.